Klasse Y steht für:

 Klasse Y, Bodentyp, siehe Bodentyp #Klasse Y – Terrestrische anthropogene Böden
 GN-Klasse Y1, Lokomotivenbaureihe der Great Northern Railway
 Spektralklasse Y, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung